Zarzęcin – wieś w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Zarzęcin – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Zarzęcin – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Mniszków